Faxon podría referirse a:

 Charles Edward Faxon: botánico estadounidense

Poblaciones estadounidenses 
 Faxon (Oklahoma); 
 Faxon (Pensilvania);
 Faxon (Minnesota).